Handball-Weltmeisterschaft 1997 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1997 in Japan
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1997 in Deutschland